El Veranito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Veranito, Sinaloa, 
 El Veranito, Chihuahua, Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar